

Architettura 
 Palazzo Costabili (o palazzo di Ludovico il Moro) – edificio monumentale di Ferrara
 Palazzo Bevilacqua Costabili  – edificio monumentale di Ferrara
 Villa Costabili  – antica Delizia estense a Francolino (Ferrara)

Persone 
 Malvina Trotti Mosti Costabili – nobildonna, patriota e filantropa italiana